Свети Павел може да се отнася за:
 Павел (апостол) (10-67), християнски мисионер

 Църкви
 Свети Павел (Абиджан), катедрала в Абиджан, Кот д'Ивоар
 Свети Павел (Лондон), епископска катедрала в Лондон, Англия
 Свети Павел (Мдина), епископска катедрала в Мдина, Малта
 Свети Павел от Кръста (Русе), епископска катедрала в Русе, България
 Свети Павел (Антверпен), църква в Антверпен, Белгия

 Други
 „Свети апостол Павел“, летище в Охрид, Република Македония

Вижте също 
 Свети апостоли Петър и Павел